Villa Unión kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Unión, Santiago del Estero, 
 Villa Unión, La Rioja,

Mexiko 

 Villa Unión, Coahuila, 
 Villa Unión, Sinaloa, Mazatlán, 
 Villa Unión (kommun), Coahuila, 
 Villa Unión, Tabasco, Centro, 
 Villa Unión, Guanajuato, Tierra Blanca, 
 Villa Unión, Oaxaca, Santa María Tonameca,